Tusciano (retor) — retor romano do 
 Tusciano (assessor) — oficial romano do 
 Tusciano (conde) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos